

События 
 Королевство Сицилия (1130—1816).
 Начало феодальной раздроблённости в Древнерусском государстве после смерти Мстислава Владимировича (1132).
 Гражданская война в Англии (1135—1154).

Правители 
 1139
 Афонсу I стал первым королём Португалии.
 Иннокентий II признал Рожера II королём Сицилии.

См. также 

1130-е годы